Lynet kan henvise til:

 Lynet (film) – en dansk film fra 1934.
 Lynet (rutsjebane) – en rutsjebane.
 Lynet (tegneseriefigur) – en tegneseriefigur.
 Lynette  militær anlæg